Die ICC Trophy 1986 war das Qualifikationsturnier der Nicht-Testnationen für den Cricket World Cup 1987. Das Turnier wurde zwischen dem 11. Juni und dem 7. Juli 1986 in England ausgetragen. Gewinner war Simbabwe, das sich im Finale gegen die Niederlande mit 5 Wickets durchsetzen und sich damit für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnte.

Teilnehmer 
An dem Turnier haben insgesamt 16 Associate-Member des ICC teilgenommen:

Format 
Die 16 Mannschaften wurden auf zwei Gruppen, eine mit neun, eine mit sieben Teams, aufgeteilt. Deren Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich für das Halbfinale. Deren Sieger qualifizierten sich für das Finale, dessen Gewinner sich für die Weltmeisterschaft qualifizierte.

Turnier

Vorrunde

Gruppe A 
 Tabelle

 Spiele

Gruppe B 
 Tabelle

 Spiele

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Einzelnachweise 

1986
Cricket 1986
Cricket-Wettbewerb in England